Miejscowość w Polsce: 
 Proszkowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wołów
Miejscowość na Białorusi: 
 Proszkowo (Proszkowa) – agromiasteczko w obw. witebskim, w rej. głębockim, w sielsowiecie Ziabki